Краснощок Віталій Антонович — український радянський диригент.
 Краснощок Леонтій Антонович — український радянський віолончеліст.